Luís Rocha (1986) – calciatore portoghese
 Luís Rocha (1993) – calciatore portoghese